Peter Weiss je lahko:

 Peter Weiss, slovenski jezikoslovec
 Peter Weiss, nemški pisatelj in likovni umetnik
 Peter Weiss, slovaški politik